

Lokalizacje

Niemcy 
 Kipfenberg – dzielnica gminy Bodenwöhr w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf
 Kipfenberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt